Closing Time ("orario di chiusura" in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Orario di chiusura (Closing Time) – racconto di George Raymond Richard Martin del 1982, contenuto nell'antologia Dimensioni dimenticate
 Tempo scaduto (Closing Time) – romanzo di Joseph Heller del 1994
 Close time – racconto lungo scritto da Jack Ketchum, proposto nel 2003 per il Premio Bram Stoker al racconto lungo (Long fiction)

Musica 
 Closing Time – album di Tom Waits del 1973
 Closing Time – traccia dell'album The Future di Leonard Cohen del 1992
 Closing Time – traccia dell'album Jewel in the Crown dei Fairport Convention del 1995
 Closing Time – singolo dei Semisonic del 1998

Televisione 
 Il momento della verità (Closing Time) – episodio della terza stagione di NYPD
 Orario di chiusura (Closing Time) – episodio della sesta stagione della nuova serie di Doctor Who